— японский топоним:

 Кумамото (префектура) — префектура в Японии на острове Кюсю
 Кумамото (город) — столица префектуры Кумамото
 Кумамото (аэропорт) — аэропорт в префектуре Кумамото
 Кумамото (равнина) — равнина в префектуре Кумамото
 Замок Кумамото — древний замок равнинного типа в городе Кумамото